Седановское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усть-Илимском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Седаново.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1529 человек, в том числе 767 мужчин и 762 женщины.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Седаново
 Ковинский

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Илимского района
Сельские поселения Иркутской области